Existuje více nositelů příjmení Bezděk:

základní tvar
 Bedřich Bezděk (1876–1943) – československý politik
 Ctibor Bezděk (1872–1956) – český lékař, filantrop, myslitel a spisovatel
 František Bezděk (1906–1983) – český malíř, kreslíř a ilustrátor
 Hugo Bezděk (1883–1952) – americký sportovec a trenér českého původu
 Jan Bezděk (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Bezděk (1903–1985) – český spisovatel, potravinář a uzenář
 Jiří Bezděk (* 1961) – český hudební skladatel
 Josef Bezděk (1906–1971) – český sochař
 Martin Bezděk (* 2001) – český judista
 Milan Bezděk (1928–2009) – český katolický kněz
 Vladimír Bezděk (* 1974) – český ekonom
 Zdeněk Bezděk (1905–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSSD, po roce 1948 pronásledován a vězněn

ženský tvar s přechýlením
 Andrea Bezděková (* 1994) – česká modelka
 Zdeňka Bezděková (1907–1999) – česká spisovatelka, filoložka a překladatelka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení